|-
|(13501)||1987 VR|| align=right|12,6|| align=right|3,065|| align=right|0,075|| align=right|9,01|| align=right|5,366||MBA||15. november 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(13502)||1987 WD|| align=right|13,6|| align=right|2,400|| align=right|0,156|| align=right|8,95|| align=right|3,718||MBA||17. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13503)||1988 RH6|| align=right|14,2|| align=right|2,246|| align=right|0,131|| align=right|7,01|| align=right|3,365||MBA||6. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13504)||1988 RV12|| align=right|11,6|| align=right|3,995|| align=right|0,167|| align=right|16,23|| align=right|7,984||HLD||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(13505)||1989 AB3|| align=right|12,5|| align=right|3,020|| align=right|0,099|| align=right|11,13|| align=right|5,247||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13506)||1989 AF3|| align=right|14,3|| align=right|2,327|| align=right|0,186|| align=right|6,74|| align=right|3,548||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13507)||1989 AN5|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,115|| align=right|9,94|| align=right|5,386||MBA||4. januar 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13508)||1989 DC|| align=right|13,4|| align=right|2,337|| align=right|0,075|| align=right|7,24|| align=right|3,573||MBA||27. februar 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|(13509)||1989 GU3|| align=right|14,1|| align=right|2,475|| align=right|0,097|| align=right|4,12|| align=right|3,894||MBA||4. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13510)||1989 OL|| align=right|13,9|| align=right|2,539|| align=right|0,135|| align=right|13,07|| align=right|4,046||MBA||29. julij 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(13511)||1989 RD1|| align=right|13,2|| align=right|2,670|| align=right|0,191|| align=right|13,29|| align=right|4,361||MBA||5. september 1989||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(13512)||1989 TH1|| align=right|13,0|| align=right|2,718|| align=right|0,293|| align=right|8,17|| align=right|4,481||MBA||8. oktober 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|(13513)||1990 EL2|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,105|| align=right|5,70|| align=right|3,363||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13514)||1990 MR|| align=right|14,2|| align=right|2,343|| align=right|0,218|| align=right|6,89|| align=right|3,586||MBA||18. junij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13515)||1990 SG12|| align=right|14,6|| align=right|2,551|| align=right|0,212|| align=right|4,02|| align=right|4,074||MBA||19. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13516)||1990 UO1|| align=right|14,1|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|5,18|| align=right|4,126||MBA||20. oktober 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|(13517)||1990 UU1|| align=right|14,3|| align=right|2,553|| align=right|0,177|| align=right|13,61|| align=right|4,079||MBA||20. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13518)||1990 VL1|| align=right|13,8|| align=right|2,558|| align=right|0,215|| align=right|8,47|| align=right|4,091||MBA||12. november 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13519)||1990 VM3|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,297|| align=right|18,05|| align=right|4,199||MBA||15. november 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|13520 Félicienrops||1990 VC6|| align=right|13,2|| align=right|2,589|| align=right|0,169|| align=right|12,48|| align=right|4,166||MBA||15. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13521)||1991 BK|| align=right|13,6|| align=right|2,628|| align=right|0,281|| align=right|5,74|| align=right|4,260||MBA||19. januar 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(13522)||1991 FG|| align=right|13,9|| align=right|2,749|| align=right|0,344|| align=right|13,59|| align=right|4,558||MBA||18. marec 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13523)||1991 LU1|| align=right|14,0|| align=right|3,040|| align=right|0,058|| align=right|5,48|| align=right|5,299||MBA||6. junij 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13524)||1991 OO|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,202|| align=right|3,39|| align=right|3,476||MBA||18. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13525)||1991 PG3|| align=right|13,6|| align=right|3,041|| align=right|0,157|| align=right|2,78|| align=right|5,303||MBA||2. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13526)||1991 PQ5|| align=right|15,0|| align=right|2,273|| align=right|0,132|| align=right|6,63|| align=right|3,426||MBA||3. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13527)||1991 PJ15|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,143|| align=right|3,05|| align=right|3,478||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13528)||1991 PM16|| align=right|13,9|| align=right|2,264|| align=right|0,235|| align=right|21,83|| align=right|3,405||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13529)||1991 RE1|| align=right|13,6|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|4,37|| align=right|3,356||MBA||1. september 1991||Geisei||T. Seki
|-
|13530 Ninnemann||1991 RS2|| align=right|13,8|| align=right|2,307|| align=right|0,065|| align=right|6,49|| align=right|3,503||MBA||9. september 1991||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|13531 Weizsäcker||1991 RU4|| align=right|13,1|| align=right|3,048|| align=right|0,070|| align=right|8,27|| align=right|5,320||MBA||13. september 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(13532)||1991 RY8|| align=right|14,5|| align=right|2,292|| align=right|0,139|| align=right|3,76|| align=right|3,470||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|13533 Junili||1991 RJ11|| align=right|13,0|| align=right|3,129|| align=right|0,116|| align=right|2,43|| align=right|5,535||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13534)||1991 RZ11|| align=right|13,5|| align=right|3,198|| align=right|0,180|| align=right|1,27|| align=right|5,717||MBA||4. september 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13535)||1991 RS13|| align=right|14,3|| align=right|2,236|| align=right|0,143|| align=right|4,36|| align=right|3,344||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13536)||1991 RA15|| align=right|13,1|| align=right|3,165|| align=right|0,155|| align=right|00,09|| align=right|5,631||MBA||15. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(13537)||1991 SG|| align=right|12,8|| align=right|3,172|| align=right|0,086|| align=right|9,88|| align=right|5,649||MBA||29. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13538)||1991 ST|| align=right|13,4|| align=right|2,201|| align=right|0,221|| align=right|6,85|| align=right|3,265||MBA||30. september 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13539)||1991 TY|| align=right|14,6|| align=right|2,402|| align=right|0,292|| align=right|23,17|| align=right|3,721||MBA||2. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|13540 Kazukitakahashi||1991 UR1|| align=right|14,4|| align=right|2,363|| align=right|0,154|| align=right|1,94|| align=right|3,632||MBA||29. oktober 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(13541)||1991 VP3|| align=right|13,9|| align=right|2,368|| align=right|0,091|| align=right|7,88|| align=right|3,643||MBA||4. november 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13542)||1991 VC5|| align=right|13,4|| align=right|2,361|| align=right|0,097|| align=right|7,67|| align=right|3,626||MBA||10. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|13543 Butler||1992 AO2|| align=right|13,7|| align=right|2,439|| align=right|0,142|| align=right|8,57|| align=right|3,809||MBA||2. januar 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13544)||1992 DU5|| align=right|14,0|| align=right|2,583|| align=right|0,217|| align=right|10,17|| align=right|4,150||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13545)||1992 DZ5|| align=right|15,4|| align=right|2,615|| align=right|0,197|| align=right|3,49|| align=right|4,229||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13546)||1992 DF8|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,035|| align=right|7,50|| align=right|4,115||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13547)||1992 DJ8|| align=right|15,2|| align=right|2,537|| align=right|0,160|| align=right|4,10|| align=right|4,041||MBA||29. februar 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13548)||1992 ER1|| align=right|13,3|| align=right|2,693|| align=right|0,149|| align=right|12,61|| align=right|4,420||MBA||8. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13549)||1992 EW7|| align=right|13,9|| align=right|2,475|| align=right|0,160|| align=right|1,19|| align=right|3,893||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13550)||1992 EX9|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,192|| align=right|3,73|| align=right|4,154||MBA||2. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(13551)||1992 FL1|| align=right|16,1|| align=right|2,529|| align=right|0,423|| align=right|5,29|| align=right|4,020||MBA||26. marec 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(13552)||1992 GA|| align=right|13,5|| align=right|2,635|| align=right|0,121|| align=right|11,67|| align=right|4,277||MBA||4. april 1992||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|(13553)||1992 JE|| align=right|16,0|| align=right|2,191|| align=right|0,463|| align=right|5,87|| align=right|3,244||AMR||2. maj 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(13554)||1992 JL1|| align=right|13,8|| align=right|2,763|| align=right|0,158|| align=right|2,82|| align=right|4,592||MBA||8. maj 1992||La Silla||H. Debehogne; G. Vieira
|-
|(13555)||1992 JB2|| align=right|13,0|| align=right|2,644|| align=right|0,063|| align=right|11,10|| align=right|4,298||MBA||2. maj 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13556)||1992 OY7|| align=right|13,0|| align=right|2,880|| align=right|0,268|| align=right|8,75|| align=right|4,886||MBA||21. julij 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|13557 Lievetruwant||1992 OB9|| align=right|12,9|| align=right|2,764|| align=right|0,179|| align=right|11,99|| align=right|4,594||MBA||24. julij 1992||La Silla||H. Debehogne
|-
|(13558)||1992 PR6|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,297|| align=right|9,64|| align=right|5,351||MBA||5. avgust 1992||La Silla||H. Debehogne; Lopez G.; A.
|-
|13559 Werth||1992 RD1|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,099|| align=right|13,67|| align=right|5,190||MBA||4. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|13560 La Pérouse||1992 RX6|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,091|| align=right|9,52|| align=right|5,315||MBA||2. september 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13561)||1992 SB1|| align=right|12,2|| align=right|3,169|| align=right|0,166|| align=right|17,05|| align=right|5,642||MBA||23. september 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|13562 Bobeggleton||1992 SF11|| align=right|13,6|| align=right|3,191|| align=right|0,118|| align=right|1,54|| align=right|5,698||MBA||28. september 1992||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13563)||1992 UW|| align=right|13,5|| align=right|2,550|| align=right|0,237|| align=right|2,89|| align=right|4,070||MBA||21. oktober 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(13564)||1992 UH1|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,162|| align=right|3,57|| align=right|3,351||MBA||19. oktober 1992||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|(13565)||1992 UZ5|| align=right|12,6|| align=right|3,132|| align=right|0,099|| align=right|14,46|| align=right|5,542||MBA||28. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13566)||1992 UM9|| align=right|12,9|| align=right|3,189|| align=right|0,130|| align=right|6,46|| align=right|5,693||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13567)||1992 WF1|| align=right|12,1|| align=right|3,035|| align=right|0,098|| align=right|11,07|| align=right|5,288||MBA||16. november 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13568)||1992 WL3|| align=right|12,2|| align=right|3,221|| align=right|0,043|| align=right|10,92|| align=right|5,781||MBA||21. november 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(13569)||1993 EJ|| align=right|14,6|| align=right|2,416|| align=right|0,077|| align=right|7,06|| align=right|3,754||MBA||4. marec 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(13570)||1993 FH7|| align=right|14,7|| align=right|2,390|| align=right|0,202|| align=right|3,52|| align=right|3,695||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13571)||1993 FT7|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,119|| align=right|6,42|| align=right|3,675||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13572)||1993 FS12|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,175|| align=right|3,31|| align=right|3,668||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13573)||1993 FZ18|| align=right|13,8|| align=right|2,336|| align=right|0,150|| align=right|6,15|| align=right|3,570||MBA||17. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13574)||1993 FX79|| align=right|13,8|| align=right|2,451|| align=right|0,129|| align=right|1,83|| align=right|3,837||MBA||21. marec 1993||La Silla||UESAC
|-
|(13575)||1993 GN|| align=right|14,5|| align=right|2,315|| align=right|0,147|| align=right|6,89|| align=right|3,522||MBA||14. april 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(13576)||1993 HW|| align=right|13,7|| align=right|2,372|| align=right|0,185|| align=right|3,04|| align=right|3,653||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13577)||1993 HR1|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,170|| align=right|3,05|| align=right|3,728||MBA||16. april 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13578)||1993 MK|| align=right|13,5|| align=right|1,945|| align=right|0,093|| align=right|24,50|| align=right|2,711||MBA||17. junij 1993||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|13579 Allodd||1993 NA2|| align=right|13,6|| align=right|2,631|| align=right|0,180|| align=right|9,62|| align=right|4,268||MBA||12. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13580)||1993 OQ5|| align=right|14,0|| align=right|2,817|| align=right|0,231|| align=right|5,81|| align=right|4,727||MBA||20. julij 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13581)||1993 QX4|| align=right|13,1|| align=right|2,563|| align=right|0,052|| align=right|15,34|| align=right|4,102||MBA||19. avgust 1993||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13582)||1993 TN2|| align=right|13,3|| align=right|2,590|| align=right|0,140|| align=right|14,12|| align=right|4,168||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|13583 Bosret||1993 TN18|| align=right|13,3|| align=right|2,732|| align=right|0,032|| align=right|3,41|| align=right|4,514||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13584)||1993 TH19|| align=right|14,2|| align=right|2,987|| align=right|0,082|| align=right|00,52|| align=right|5,160||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13585)||1993 TC20|| align=right|14,1|| align=right|2,787|| align=right|0,083|| align=right|4,26|| align=right|4,652||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13586)||1993 TY22|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,082|| align=right|9,75|| align=right|5,182||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13587)||1993 TQ29|| align=right|14,5|| align=right|3,069|| align=right|0,192|| align=right|5,18|| align=right|5,375||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13588)||1993 TU38|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,028|| align=right|5,53|| align=right|4,680||MBA||9. oktober 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13589)||1993 XM|| align=right|12,9|| align=right|3,053|| align=right|0,155|| align=right|16,72|| align=right|5,333||MBA||8. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13590)||1994 AC3|| align=right|13,7|| align=right|3,226|| align=right|0,120|| align=right|00,58|| align=right|5,793||MBA||14. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13591)||1994 BC1|| align=right|12,3|| align=right|3,180|| align=right|0,186|| align=right|12,41|| align=right|5,671||MBA||16. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13592)||1994 JU|| align=right|14,7|| align=right|2,329|| align=right|0,191|| align=right|6,31|| align=right|3,553||MBA||8. maj 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13593)||1994 NF1|| align=right|13,8|| align=right|2,218|| align=right|0,140|| align=right|8,20|| align=right|3,302||MBA||4. julij 1994||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(13594)||1994 PC2|| align=right|14,3|| align=right|2,357|| align=right|0,226|| align=right|2,05|| align=right|3,618||MBA||9. avgust 1994||Observatorij Palomar||PCAS
|-
|(13595)||1994 PL3|| align=right|14,8|| align=right|2,531|| align=right|0,120|| align=right|2,23|| align=right|4,026||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13596)||1994 PD18|| align=right|14,2|| align=right|2,384|| align=right|0,117|| align=right|6,69|| align=right|3,680||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13597)||1994 PH18|| align=right|15,6|| align=right|2,355|| align=right|0,170|| align=right|2,53|| align=right|3,614||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13598)||1994 PY19|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,124|| align=right|2,11|| align=right|3,789||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13599)||1994 PM21|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,249|| align=right|7,45|| align=right|4,126||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13600)||1994 PL26|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,051|| align=right|1,92|| align=right|3,514||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13601)||1994 PU29|| align=right|14,2|| align=right|2,563|| align=right|0,183|| align=right|11,20|| align=right|4,103||MBA||12. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13602)||1994 PB36|| align=right|14,6|| align=right|2,518|| align=right|0,084|| align=right|1,07|| align=right|3,994||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13603)||1994 PV37|| align=right|14,5|| align=right|2,407|| align=right|0,182|| align=right|2,37|| align=right|3,734||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13604)||1994 PA39|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,191|| align=right|2,40|| align=right|3,545||MBA||10. avgust 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13605)||1994 RV|| align=right|13,7|| align=right|2,380|| align=right|0,134|| align=right|5,32|| align=right|3,671||MBA||1. september 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|13606 Bean||1994 RN5|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,104|| align=right|2,84|| align=right|3,791||MBA||11. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13607 Vicars||1994 SH11|| align=right|14,0|| align=right|2,332|| align=right|0,060|| align=right|6,62|| align=right|3,561||MBA||29. september 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13608)||1994 TQ1|| align=right|13,5|| align=right|2,349|| align=right|0,146|| align=right|7,10|| align=right|3,599||MBA||2. oktober 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|13609 Lewicki||1994 TK11|| align=right|14,1|| align=right|2,472|| align=right|0,070|| align=right|2,16|| align=right|3,886||MBA||10. oktober 1994||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13610 Lilienthal||1994 TS16|| align=right|13,6|| align=right|2,393|| align=right|0,136|| align=right|5,98|| align=right|3,700||MBA||5. oktober 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(13611)||1994 UM1|| align=right|13,7|| align=right|2,568|| align=right|0,197|| align=right|3,39|| align=right|4,114||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13612)||1994 UQ1|| align=right|13,8|| align=right|2,572|| align=right|0,195|| align=right|3,55|| align=right|4,125||MBA||25. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13613)||1994 UA3|| align=right|14,1|| align=right|2,671|| align=right|0,178|| align=right|1,19|| align=right|4,364||MBA||26. oktober 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13614)||1994 VF2|| align=right|13,3|| align=right|2,629|| align=right|0,226|| align=right|13,11|| align=right|4,261||MBA||8. november 1994||Kiyosato||S. Otomo
|-
|13615 Manulis||1994 WP13|| align=right|13,3|| align=right|2,601|| align=right|0,212|| align=right|12,70|| align=right|4,194||MBA||28. november 1994||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(13616)||1994 XQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,119|| align=right|4,14|| align=right|4,557||MBA||7. december 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13617)||1994 YA2|| align=right|13,4|| align=right|2,652|| align=right|0,047|| align=right|22,08|| align=right|4,318||MBA||29. december 1994||Catalina Station||T. B. Spahr
|-
|(13618)||1995 BF2|| align=right|12,7|| align=right|3,046|| align=right|0,080|| align=right|8,41|| align=right|5,315||MBA||30. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13619)||1995 DN1|| align=right|12,8|| align=right|3,143|| align=right|0,107|| align=right|7,11|| align=right|5,570||MBA||22. februar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13620 Moynahan||1995 FM3|| align=right|13,4|| align=right|3,216|| align=right|0,033|| align=right|4,05|| align=right|5,765||MBA||23. marec 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13621)||1995 GC7|| align=right|12,8|| align=right|3,028|| align=right|0,093|| align=right|9,94|| align=right|5,268||MBA||1. april 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|13622 McArthur||1995 HY2|| align=right|13,5|| align=right|3,215|| align=right|0,173|| align=right|3,25|| align=right|5,765||MBA||26. april 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13623)||1995 TD|| align=right|14,8|| align=right|2,229|| align=right|0,157|| align=right|6,40|| align=right|3,327||MBA||3. oktober 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|13624 Abeosamu||1995 UO3|| align=right|14,7|| align=right|2,250|| align=right|0,096|| align=right|3,65|| align=right|3,375||MBA||17. oktober 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(13625)||1995 UP3|| align=right|14,0|| align=right|2,339|| align=right|0,157|| align=right|4,40|| align=right|3,576||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13626)||1995 UD4|| align=right|14,9|| align=right|2,160|| align=right|0,166|| align=right|5,50|| align=right|3,175||MBA||20. oktober 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13627)||1995 VP1|| align=right|14,0|| align=right|2,275|| align=right|0,219|| align=right|5,94|| align=right|3,430||MBA||15. november 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13628)||1995 WE|| align=right|13,7|| align=right|2,285|| align=right|0,155|| align=right|6,82|| align=right|3,454||MBA||16. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13629)||1995 WD2|| align=right|14,8|| align=right|2,329|| align=right|0,164|| align=right|2,33|| align=right|3,553||MBA||18. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13630)||1995 WO3|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,197|| align=right|1,66|| align=right|3,687||MBA||21. november 1995||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(13631)||1995 WL5|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,155|| align=right|6,93|| align=right|3,573||MBA||24. november 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13632)||1995 WP8|| align=right|14,0|| align=right|2,164|| align=right|0,181|| align=right|5,51|| align=right|3,183||MBA||18. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|13633 Ivens||1995 WW17|| align=right|15,3|| align=right|2,159|| align=right|0,081|| align=right|4,13|| align=right|3,171||MBA||17. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13634)||1995 WY41|| align=right|14,7|| align=right|2,325|| align=right|0,210|| align=right|3,72|| align=right|3,545||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13635)||1995 WA42|| align=right|14,9|| align=right|2,335|| align=right|0,060|| align=right|4,40|| align=right|3,568||MBA||22. november 1995||Harvard||Oak Ridge Observatory
|-
|(13636)||1995 YS2|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,121|| align=right|00,52|| align=right|3,706||MBA||22. december 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(13637)||1995 YO3|| align=right|14,6|| align=right|2,398|| align=right|0,162|| align=right|00,60|| align=right|3,713||MBA||27. december 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|13638 Fiorenza||1996 CJ7|| align=right|14,3|| align=right|2,352|| align=right|0,092|| align=right|7,46|| align=right|3,606||MBA||14. februar 1996||Cima Ekar||M. Tombelli; U. Munari
|-
|(13639)||1996 EG2|| align=right|13,6|| align=right|2,539|| align=right|0,039|| align=right|12,33|| align=right|4,046||MBA||10. marec 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(13640)||1996 GV1|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,122|| align=right|13,24|| align=right|4,280||MBA||12. april 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(13641)||1996 GM20|| align=right|13,4|| align=right|3,074|| align=right|0,160|| align=right|00,83|| align=right|5,389||MBA||15. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|13642 Ricci||1996 HX|| align=right|13,6|| align=right|3,021|| align=right|0,168|| align=right|6,22|| align=right|5,249||MBA||19. april 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(13643)||1996 HC1|| align=right|12,9|| align=right|2,594|| align=right|0,114|| align=right|13,82|| align=right|4,177||MBA||21. april 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|(13644)||1996 HR10|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,216|| align=right|00,45|| align=right|5,590||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13645)||1996 HF11|| align=right|14,1|| align=right|2,985|| align=right|0,174|| align=right|2,59|| align=right|5,158||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13646)||1996 HC12|| align=right|14,4|| align=right|2,898|| align=right|0,016|| align=right|1,10|| align=right|4,933||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|13647 Rey||1996 HR24|| align=right|13,1|| align=right|3,184|| align=right|0,178|| align=right|4,60|| align=right|5,680||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13648)||1996 JJ1|| align=right|13,3|| align=right|2,968|| align=right|0,046|| align=right|9,34|| align=right|5,111||MBA||15. maj 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(13649)||1996 PM4|| align=right|12,9|| align=right|3,191|| align=right|0,136|| align=right|1,47|| align=right|5,699||MBA||12. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(13650)||1996 TN49|| align=right|11,9|| align=right|5,178|| align=right|0,097|| align=right|10,74|| align=right|11,79||JUT||4. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13651)||1997 BR|| align=right|17,6|| align=right|1,336|| align=right|0,306|| align=right|17,25|| align=right|1,544||APL PHA||20. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|13652 Elowitz||1997 BV8|| align=right|15,0|| align=right|2,216|| align=right|0,190|| align=right|6,04|| align=right|3,299||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13653 Priscus||1997 CT16|| align=right|15,3|| align=right|2,187|| align=right|0,168|| align=right|4,60|| align=right|3,234||MBA||9. februar 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(13654)||1997 CV21|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,012|| align=right|4,38|| align=right|3,346||MBA||9. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(13655)||1997 ER2|| align=right|14,0|| align=right|2,335|| align=right|0,057|| align=right|4,56|| align=right|3,567||MBA||4. marec 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(13656)||1997 EX45|| align=right|14,3|| align=right|2,531|| align=right|0,099|| align=right|3,31|| align=right|4,027||MBA||15. marec 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13657)||1997 EB54|| align=right|13,9|| align=right|2,421|| align=right|0,198|| align=right|2,31|| align=right|3,767||MBA||8. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|13658 Sylvester||1997 FB|| align=right|15,2|| align=right|2,178|| align=right|0,159|| align=right|3,92|| align=right|3,215||MBA||18. marec 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(13659)||1997 FH4|| align=right|13,8|| align=right|2,450|| align=right|0,078|| align=right|11,51|| align=right|3,835||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13660)||1997 GE8|| align=right|15,3|| align=right|2,429|| align=right|0,136|| align=right|00,41|| align=right|3,786||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13661)||1997 GH8|| align=right|15,2|| align=right|2,346|| align=right|0,062|| align=right|4,03|| align=right|3,594||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13662)||1997 GL11|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,083|| align=right|6,12|| align=right|3,446||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13663)||1997 GA14|| align=right|14,6|| align=right|2,429|| align=right|0,200|| align=right|1,61|| align=right|3,785||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13664)||1997 GE17|| align=right|15,7|| align=right|2,222|| align=right|0,053|| align=right|5,23|| align=right|3,312||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13665)||1997 GK17|| align=right|15,0|| align=right|2,181|| align=right|0,093|| align=right|2,23|| align=right|3,219||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13666)||1997 GX22|| align=right|14,7|| align=right|2,404|| align=right|0,153|| align=right|1,71|| align=right|3,728||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13667 Samthurman||1997 GT37|| align=right|14,5|| align=right|2,370|| align=right|0,178|| align=right|2,33|| align=right|3,648||MBA||5. april 1997||Haleakala||NEAT
|-
|13668 Tanner||1997 HQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,291|| align=right|0,130|| align=right|3,96|| align=right|3,467||MBA||28. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13669)||1997 JS14|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,083|| align=right|2,39|| align=right|4,040||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13670)||1997 JD15|| align=right|14,7|| align=right|2,207|| align=right|0,088|| align=right|3,67|| align=right|3,279||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(13671)||1997 JH18|| align=right|14,6|| align=right|2,573|| align=right|0,198|| align=right|5,04|| align=right|4,128||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|13672 Tarski||1997 KH|| align=right|14,4|| align=right|2,625|| align=right|0,088|| align=right|2,04|| align=right|4,253||MBA||30. maj 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|13673 Urysohn||1997 LC|| align=right|14,7|| align=right|2,867|| align=right|0,095|| align=right|1,76|| align=right|4,854||MBA||1. junij 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|13674 Bourge||1997 MJ2|| align=right|14,5|| align=right|2,387|| align=right|0,070|| align=right|7,77|| align=right|3,687||MBA||30. junij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(13675)||1997 MZ2|| align=right|14,1|| align=right|2,657|| align=right|0,081|| align=right|2,98|| align=right|4,330||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13676)||1997 MA4|| align=right|13,8|| align=right|2,857|| align=right|0,015|| align=right|1,39|| align=right|4,829||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13677 Alvin||1997 NK1|| align=right|13,5|| align=right|3,140|| align=right|0,092|| align=right|2,13|| align=right|5,563||MBA||2. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13678 Shimada||1997 NE11|| align=right|12,7|| align=right|2,812|| align=right|0,180|| align=right|13,92|| align=right|4,715||MBA||6. julij 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(13679)||1997 OZ1|| align=right|13,1|| align=right|2,577|| align=right|0,085|| align=right|14,86|| align=right|4,136||MBA||29. julij 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(13680)||1997 PY|| align=right|14,5|| align=right|2,929|| align=right|0,060|| align=right|1,51|| align=right|5,012||MBA||4. avgust 1997||Caussols||ODAS
|-
|13681 Monty Python||1997 PY1|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,070|| align=right|10,12|| align=right|5,171||MBA||7. avgust 1997||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|13682 Pressberger||1997 PG3|| align=right|13,4|| align=right|3,184|| align=right|0,108|| align=right|2,85|| align=right|5,680||MBA||10. avgust 1997||Linz||E. Meyer; H. Raab
|-
|(13683)||1997 PV3|| align=right|12,7|| align=right|3,060|| align=right|0,082|| align=right|8,40|| align=right|5,352||MBA||8. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|13684 Borbona||1997 QQ2|| align=right|12,5|| align=right|3,182|| align=right|0,088|| align=right|16,78|| align=right|5,676||MBA||27. avgust 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(13685)||1997 QG4|| align=right|12,8|| align=right|2,990|| align=right|0,145|| align=right|12,21|| align=right|5,170||MBA||27. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(13686)||1997 QS4|| align=right|13,4|| align=right|3,107|| align=right|0,189|| align=right|1,25|| align=right|5,477||MBA||30. avgust 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(13687)||1997 RB7|| align=right|12,3|| align=right|3,020|| align=right|0,073|| align=right|8,92|| align=right|5,248||MBA||7. september 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|13688 Oklahoma||1997 RJ7|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,157|| align=right|5,69|| align=right|5,573||MBA||9. september 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|13689 Succi||1997 RO7|| align=right|13,2|| align=right|3,163|| align=right|0,060|| align=right|10,26|| align=right|5,624||MBA||9. september 1997||Sormano||V. Giuliani
|-
|13690 Lesleymartin||1997 RG9|| align=right|12,9|| align=right|3,122|| align=right|0,170|| align=right|15,58|| align=right|5,516||MBA||8. september 1997||Uccle||T. Pauwels
|-
|13691 Akie||1997 SL16|| align=right|13,7|| align=right|2,570|| align=right|0,103|| align=right|12,33|| align=right|4,118||MBA||30. september 1997||Hadano||A. Asami
|-
|(13692)||1997 SW30|| align=right|14,2|| align=right|2,538|| align=right|0,177|| align=right|9,26|| align=right|4,042||MBA||27. september 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|13693 Bondar||1997 TW15|| align=right|14,0|| align=right|2,591|| align=right|0,185|| align=right|1,73|| align=right|4,171||MBA||4. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13694)||1997 WW7|| align=right|10,3|| align=right|5,207|| align=right|0,069|| align=right|5,66|| align=right|11,88||JUT||23. november 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(13695)||1998 FO52|| align=right|13,8|| align=right|2,658|| align=right|0,170|| align=right|11,02|| align=right|4,332||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13696)||1998 HU43|| align=right|13,9|| align=right|2,195|| align=right|0,139|| align=right|7,23|| align=right|3,251||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13697)||1998 HJ133|| align=right|13,8|| align=right|2,463|| align=right|0,240|| align=right|8,44|| align=right|3,864||MBA||19. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13698)||1998 KF35|| align=right|13,3|| align=right|2,449|| align=right|0,153|| align=right|7,03|| align=right|3,833||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13699 Nickthomas||1998 MU7|| align=right|13,8|| align=right|2,242|| align=right|0,205|| align=right|4,88|| align=right|3,356||MBA||18. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13700 Connors||1998 MM36|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,197|| align=right|6,10|| align=right|3,274||MBA||26. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|13701 Roquebrune||1998 OR|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,155|| align=right|3,61|| align=right|3,420||MBA||20. julij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(13702)||1998 OE7|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,208|| align=right|12,05|| align=right|4,039||MBA||28. julij 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13703)||1998 OR13|| align=right|14,4|| align=right|2,408|| align=right|0,196|| align=right|1,56|| align=right|3,737||MBA||26. julij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|13704 Aletesi||1998 PA1|| align=right|13,5|| align=right|3,046|| align=right|0,127|| align=right|5,64|| align=right|5,315||MBA||13. avgust 1998||San Marcello||L. Tesi
|-
|13705 Llapasset||1998 QJ2|| align=right|14,3|| align=right|2,214|| align=right|0,131|| align=right|4,70|| align=right|3,295||MBA||19. avgust 1998||Bedoin||Bedoin
|-
|(13706)||1998 QF3|| align=right|14,2|| align=right|2,273|| align=right|0,222|| align=right|20,44|| align=right|3,426||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13707)||1998 QS9|| align=right|13,2|| align=right|2,657|| align=right|0,165|| align=right|11,99|| align=right|4,331||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13708)||1998 QU9|| align=right|14,3|| align=right|2,192|| align=right|0,038|| align=right|6,38|| align=right|3,245||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13709)||1998 QE13|| align=right|14,0|| align=right|2,328|| align=right|0,263|| align=right|5,72|| align=right|3,552||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13710 Shridhar||1998 QU13|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,142|| align=right|5,84|| align=right|3,415||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13711)||1998 QB26|| align=right|14,6|| align=right|2,400|| align=right|0,232|| align=right|1,93|| align=right|3,717||MBA||25. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(13712)||1998 QL30|| align=right|14,2|| align=right|2,337|| align=right|0,138|| align=right|4,97|| align=right|3,573||MBA||23. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(13713)||1998 QN30|| align=right|15,0|| align=right|2,185|| align=right|0,207|| align=right|1,96|| align=right|3,230||MBA||23. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|13714 Stainbrook||1998 QV38|| align=right|14,4|| align=right|2,266|| align=right|0,138|| align=right|4,43|| align=right|3,411||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13715 Steed||1998 QK39|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,152|| align=right|5,88|| align=right|4,181||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13716 Trevino||1998 QJ40|| align=right|14,2|| align=right|2,349|| align=right|0,136|| align=right|6,83|| align=right|3,601||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13717 Vencill||1998 QM42|| align=right|15,2|| align=right|2,282|| align=right|0,047|| align=right|2,24|| align=right|3,448||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13718 Welcker||1998 QR43|| align=right|15,2|| align=right|2,204|| align=right|0,118|| align=right|4,95|| align=right|3,271||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13719)||1998 QU45|| align=right|15,0|| align=right|2,154|| align=right|0,115|| align=right|5,13|| align=right|3,162||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13720)||1998 QU50|| align=right|12,9|| align=right|3,205|| align=right|0,041|| align=right|21,29|| align=right|5,737||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13721 Kevinwelsh||1998 QX51|| align=right|15,0|| align=right|2,294|| align=right|0,063|| align=right|4,98|| align=right|3,474||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13722 Campobagatin||1998 QO54|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,212|| align=right|2,53|| align=right|4,254||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13723 Kolokolova||1998 QY54|| align=right|14,1|| align=right|2,774|| align=right|0,164|| align=right|4,18|| align=right|4,620||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13724 Schwehm||1998 QF55|| align=right|13,8|| align=right|2,343|| align=right|0,194|| align=right|1,33|| align=right|3,586||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(13725)||1998 QY55|| align=right|13,3|| align=right|2,904|| align=right|0,058|| align=right|2,59|| align=right|4,948||MBA||29. avgust 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(13726)||1998 QV89|| align=right|12,6|| align=right|3,066|| align=right|0,080|| align=right|9,65|| align=right|5,368||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13727)||1998 QU90|| align=right|13,8|| align=right|2,267|| align=right|0,078|| align=right|5,97|| align=right|3,413||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13728)||1998 QC98|| align=right|13,7|| align=right|2,479|| align=right|0,117|| align=right|10,15|| align=right|3,902||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13729 Nicolewen||1998 RO22|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,073|| align=right|3,91|| align=right|3,562||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13730 Willis||1998 RE47|| align=right|14,6|| align=right|2,324|| align=right|0,154|| align=right|6,31|| align=right|3,542||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13731)||1998 RG49|| align=right|15,2|| align=right|2,193|| align=right|0,146|| align=right|3,04|| align=right|3,248||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13732 Woodall||1998 RC56|| align=right|14,4|| align=right|2,375|| align=right|0,101|| align=right|6,05|| align=right|3,659||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13733 Dylanyoung||1998 RA59|| align=right|14,3|| align=right|2,312|| align=right|0,079|| align=right|4,36|| align=right|3,514||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|13734 Buklad||1998 RC66|| align=right|15,1|| align=right|2,215|| align=right|0,118|| align=right|3,73|| align=right|3,296||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13735)||1998 RZ67|| align=right|14,0|| align=right|2,977|| align=right|0,119|| align=right|3,47|| align=right|5,135||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13736)||1998 RF71|| align=right|13,9|| align=right|3,000|| align=right|0,117|| align=right|3,09|| align=right|5,196||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13737)||1998 RU76|| align=right|14,3|| align=right|2,365|| align=right|0,252|| align=right|6,20|| align=right|3,637||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(13738)||1998 SF1|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,092|| align=right|5,98|| align=right|3,839||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|13739 Nancyworden||1998 SW1|| align=right|12,4|| align=right|3,013|| align=right|0,063|| align=right|10,94|| align=right|5,230||MBA||16. september 1998||Caussols||CERGA
|-
|13740 Lastrucci||1998 SL2|| align=right|13,9|| align=right|2,546|| align=right|0,272|| align=right|6,10|| align=right|4,062||MBA||18. september 1998||Montelupo||M. Tombelli; E. Masotti
|-
|(13741)||1998 SH10|| align=right|13,5|| align=right|2,793|| align=right|0,064|| align=right|00,95|| align=right|4,666||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(13742)||1998 SX22|| align=right|14,1|| align=right|2,758|| align=right|0,169|| align=right|5,42|| align=right|4,580||MBA||23. september 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|13743 Rivkin||1998 SX23|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,143|| align=right|4,91|| align=right|3,358||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13744 Rickline||1998 SY25|| align=right|13,7|| align=right|2,692|| align=right|0,096|| align=right|6,07|| align=right|4,417||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|13745 Mikecosta||1998 SL42|| align=right|14,2|| align=right|2,600|| align=right|0,082|| align=right|1,16|| align=right|4,193||MBA||28. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13746)||1998 SR43|| align=right|13,5|| align=right|2,944|| align=right|0,054|| align=right|1,77|| align=right|5,051||MBA||25. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(13747)||1998 SS43|| align=right|14,5|| align=right|2,739|| align=right|0,149|| align=right|9,74|| align=right|4,533||MBA||25. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|13748 Radaly||1998 SC46|| align=right|13,5|| align=right|3,090|| align=right|0,112|| align=right|2,70|| align=right|5,430||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(13749)||1998 SG49|| align=right|12,8|| align=right|2,791|| align=right|0,125|| align=right|8,16|| align=right|4,662||MBA||24. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|13750 Mattdawson||1998 ST54|| align=right|14,2|| align=right|2,361|| align=right|0,139|| align=right|6,49|| align=right|3,627||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov